Éliézer (hébreu : אֱלִיעֶזֶר, ʾĔlîʿézer; « Aide/Cour de mon Dieu » ou Dieu est mon aide) est un nom porté par trois personnages du Tanakh, par plusieurs Sages du Talmud, et, pour les Chrétiens, par un personnage de l'Ancien Testament, serviteur d'Abraham, envoyé par celui-ci pour trouver femme pour son fils Isaac.

Éliézer de Damas 
Éliézer de Damas (), est présenté par le maître qu'il sert, Abraham, comme son fils adoptif (Genèse 15:2) (traduction Chouraqui) :
15.2. Abrâm dit : « Adonaï !
Que me donneras-tu ; je vais moi-même dénué
et la gestion de ma maison est à un fils de Damèssèq : Èli‘èzèr ! »

Selon le Midrash, le serviteur anonyme d'Abraham dans Hayei Sarah (Genèse 24), qui va chercher Rébecca pour la marier à Isaac est cet Éliézer de Damas. Rachi fait aussi remarquer que la valeur guématrique d'« Éliézer » est 318, chiffre figurant en toutes lettres dans Genèse 14, 14.

14.14. Abrâm entend que son frère a été capturé,
il presse ses cadets, les enfants de sa maison, trois cent dix-huit,
et poursuit jusqu’à Dân.

Éliézer, fils de Moïse 
Éliézer est le second fils de Moïse et Séphora, cité en Exode (18:4) :

18. 2. Itro, beau-père de Moshè, prend Sipora, la femme de Moshè,
après son renvoi,
3. et ses deux fils. Nom de l’un, Guérshôm,
oui, il dit: « J’étais un métèque en terre étrangère. »
4. Nom de l’un Èli‘èzèr: « Oui, l’Elohîms de mon père à mon aide,
il m’a secouru contre l’épée de Pharaon. »

Gershom et Éliézer sont nés quand Moïse, ayant fui d'Égypte, a trouvé refuge en Madian, et a épousé Séphora, fille de Jethro.

Éliézer a un seul fils, Rehabia, qui laisse une nombreuse descendance.

On peut voir la stèle funéraire d'Éliézer au Neues Museum de Berlin.

Éliézer le prophète 
Prophète du temps du roi Josaphat dans la Bible : « Alors Éliézer, fils de Dodavahou de Marésha, parla en prophète sur Josaphat, il dit : Parce que tu t'es associé avec Achazia, le SEIGNEUR détruit tes œuvres. Les bateaux se brisèrent et ne purent aller à Tarsis. ». Il annonce la défaite du roi Josaphat qui s'est allié avec le roi Achazia, roi dont la conduite déplaisait à Dieu.

Dans le Livre d'Ezra 

 Éliézer, exilé qui retourne avec Ezra à Jérusalem
 Éliézer, prêtre fils de Yéshoua qui renvoie sa femme étrangère à la demande d'Ezra
 Éliézer, lévite qui renvoie sa femme étrangère à la demande d'Ezra
 Éliézer, descendant de Harim qui renvoie sa femme étrangère à la demande d'Ezra

Dans le Nouveau Testament 

 Éliézer, ascendant de Jésus

Dans le Talmud 
Plusieurs Sages portent le nom de Rabbi Éliézer.
 Lorsqu'aucune précision n'est apportée, il s'agit de Rabbi Eliezer ben Hyrcanos ().

Autres 
 Binyamin Ben-Eliezer, homme politique israélien
 Eliyahu Eliezer Dessler, rabbin orthodoxe
 Eliezer Yudkowsky, blogueur et chercheur en intelligence artificielle américain, à l'origine du concept d'intelligence artificielle amicale
 Éliézer et Rébecca, tableau peint par Nicolas Poussin
 Stade Kiriat Eliezer, ancien stade de football israélien à Haïfa

Notes et références 

Personnage du Tanakh
Personnage de l'Ancien Testament
Nom théophore